Kohlengraben ist ein Gewässername in Rheinland-Pfalz:

 Kohlengraben (Kackenbach), linker Zufluss des Kackenbachs oder Kackenbachs (zum Herschbach) nach dem Forsthaus Langhardt, Gemeinde Heckenbach, Landkreis Ahrweiler
 Kohlengraben (Odenbach), rechter Zufluss des Odenbachs nach dem Bügenmühlerhof, Gemeinde Niederkirchen, Landkreis Kaiserslautern

Siehe auch:
 Kohlenbach
 Kohlgraben